De European Darts Matchplay 2017 was het zesde van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 9 tot 11 juni in de Inselparkhalle in Hamburg.

Michael van Gerwen wist het toernooi te winnen door Mensur Suljović in de finale met 6-3 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 11 mei 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Milton Keynes op 18 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden op 31 mei) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 8 juni), één Scandinavische Qualifier en één Oost-Europese Qualifier.

Schema

Referenties 

Dartswedstrijd in Duitsland
PDC Pro Tour
Darts in 2017
Sportevenement in Hamburg